Diverse chiese in Italia sono dedicate a san Leolino:
La chiesa di San Leolino a Bucine
La pieve di San Leolino di Greve in Chianti